Zosime (en grec ancien , «  vigoureux ») est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :

Personnalités 
 Zosime de Thasos, poète d'époque inconnue, de langue grecque, figurant dans l’Anthologie grecque ;
Zosime, médecin grec du .
Zosime de Panopolis, alchimiste (-) ;
 Zosime d'Ascalon, biographe et grammairien de la fin du  - début du .
 Zosime, historien grec (-) ;
 Zosime, évêque de Syracuse () ;
 Jean Zosime, moine () ;
 Zosime, métropolite de Moscou () ;
 Zosime (Starets Zosime), personnage du roman Les Frères Karamazov de Fiodor Dostoïevski.

Saints des Églises chrétiennes 
 Zosime, Darius, Paul et Second († ?) martyrs de Nicée (aujourd'hui en Turquie) ; célébrés le 19 décembre.
 Zosime de Pisidie (), soldat de l'armée romaine stationnée en Pisidie, martyr sous le règne de Trajan ; célébré le 19 juin.
 Zosime et Rufus († 107), compagnons de captivité de saint Ignace d'Antioche ; célébrés le 18 décembre.
 Zosime († 418), ou Zozime 41 pape de 417 à 418, d'origine grecque ; célébré le 26 décembre.
 Zosime (moine) († 550), moine au monastère de Tyr ; célébré le 30 novembre.
 Zosime de Césarée (), ascète près de Césarée de Palestine ; célébré le 24 janvier.
 Zosime de Palestine (), ou Zozime, confesseur dans un monastère de l'actuelle Jordanie ; célébré le 4 avril.
 Zosime de Syracuse († 662), évêque de Syracuse ; célébré le 21 janvier.
Zosime de Solovki († 1478), né à Novgorod ; célébré le 17 avril.

Références 

Homonymie de prénom